

Geografia
 Dueñas, municipalità delle Filippine nella Provincia di Iloilo
 Dueñas, comune della Spagna nella Provincia di Palencia
 Campillo de Dueñas, comune della Spagna nella Provincia di Guadalajara
 El Pobo de Dueñas, comune della Spagna nella Provincia di Guadalajara
 Fresnillo de las Dueñas, comune della Spagna nella Provincia di Burgos
 Higuera de las Dueñas, comune della Spagna nella Provincia di Avila

Persone
 Roberto Dueñas, cestista spagnolo